Vladimír Hudáček, né le  à České Budějovice en Tchécoslovaquie (aujourd’hui en République tchèque), est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994 || KLH Vajgar Jindřichův Hradec || Extraliga
| || || || 4,1 || || || || || || || || || ||
|- 
| rowspan="2" | 1994-1995 || KLH Vajgar Jindřichův Hradec || Extraliga
| || || || 3,42 || 89 %|| || || || || || || || ||
|-
| HC Vítkovice || Extraliga
| || || || 3,47 || 88,5 %|| || || || || || || || ||
|-
| 1996-1997 || HC Vítkovice || Extraliga
| 7|| || || 2,15 || 90,6 %|| || || || || || || || ||
|-
| rowspan="2" | 1997-1998 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga
| 14|| || || 0,67 || 89 %|| || || || || || || || ||
|- 
| HC Lasselsberger Plzeň || Extraliga
| 4|| || || 1,94 || 94,3 %|| || || || || || || || ||
|-
| 1998-1999 || HC Lasselsberger Plzeň || Extraliga
| 12|| || || 3,12 || 90,9 %|| || || 1|| || || 3,83||90,0 % || ||
|-
| 1999-2000 || HC Zlín || Extraliga
| 35|| || || 2,09 || 93,9 %|| || || 4|| || || 2,52||91,7 % || ||
|-
| 2000-2001 || HC Zlín || Extraliga
| 44|| || || 2,34 || 92,8 %|| || || 6|| || || 2,28||94,5 % || ||
|- 
| rowspan="2" | 2001-2002 || HC Zlín || Extraliga
| 29|| || || 3,11 || 91,3 %|| || || || || || || || ||
|-
| HC České Budějovice || Extraliga
| 12|| || || 2,30 || 93,2 %|| || || || || || || || ||
|- 
| 2002-2003 || HC České Budějovice || Extraliga
| 51|| || || 2,66 || 91,5 %|| || || 4|| || || 3,36|| 88,1 % || ||
|-
| 2003-2004 || HC České Budějovice || Extraliga
| 11|| || || 3,92 || 87,6 %|| || 0|| || || || || || ||
|-
| 2003-2004 || Molot Prikamie Perm || Vysshaya Liga
| 24|| || || 1,21 || || || 0|| 14|| || || 1,45||  || || 0
|-
| 2004-2005 || Molot Prikamie Perm || Superliga
| 34|| || || 2,96 || 89,3 %|| || 12|| || || || || ||  ||
|-
| 2005-2006 || Molot Prikamie Perm || Superliga
| 47|| || || 2,88 || || || 10|| || || || || ||  ||
|-
| 2006-2007 || Metallourg Novokouznetsk || Superliga
| 18|| || || 3,1 || || ||0 || || || || || ||  ||
|- 
| 2006-2007 || HC Lasselsberger Plzeň || Extraliga
| 34|| || || 2,96 || 89,3 %|| ||0 || || || || || || || 
|-
| 2007-2008 || HKm Zvolen || Extraliga slovaque
| 39|| || || 2,42 || 91,5 %|| || 10|| 6|| || || 5,43|| 86,5 % || ||0
|-
|rowspan="2"| 2008-2009 || Molot Prikamie Perm || Vysshaya Liga
| 5|| || || 4,05 || || || 0|| || || || || || ||
|-
| Avtomobilist Iekaterinbourg || Vysshaya Liga
| 17|| || || 2,27 || || ||2 || || || || || || ||

Notes et références 

Naissance en octobre 1971
Naissance à České Budějovice
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur du KLH Jindřichův Hradec
Joueur du HC Vítkovice
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Zlín
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du HKm Zvolen
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Champion du monde de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace